

Toponyme

Petrópolis est une municipalité de l'État de Rio de Janeiro ;
 Nova  Petrópolis est une municipalité de l'État de Rio de Janeiro ;
 Petrópolis est un quartier de la ville de Porto Alegre, dans l'État du Rio Grande do Sul ;
 la branche de Petropolis est la branche aînée de la maison d'Orléans-Bragance qui régna sur l'empire du Brésil (1821-1889).

Cinéma
 Petrópolis, film russe de Valeri Fokine (2022)

Homonymie de toponyme